Ajapnyak (armeniska: Աժապնյակ) är en planerad tunnelbanestation på Jerevans tunnelbana i Jerevan i Armenien. Den ligger i distriktet Ajapnyak.

Utbyggnadsprojektet för linje 1 i nordvästlig riktning innefattar två stationer, varav Ajapnyak är stationen närmast efter nuvarande slutstation Barekamutyun. Stationen planeras att byggas vid Halabiangatam, nära floden Hrazdan branta dalgång, i ett bostadsområde i stadens nordvästra del.

Källor 
Denna artikel är baserad på artikeln Ajapnyak (métro d'Erevan) på franskspråkiga Wikipedia.

Jerevans tunnelbana